L'Open de Vienne 2019 est un tournoi de snooker pro-am comptant pour la saison 2019-2020. L'épreuve s'est tenue du 9 au  au 15 Reds Köö Wien Snooker Club de Vienne en Autriche. Elle est organisée par la WPBSA.

Déroulement

Format 
Les joueurs ont été répartis en seize groupes de cinq joueurs, dans lesquels le premier se qualifie pour les phases finales. Les joueurs qui terminent deuxièmes et troisièmes de leurs groupes doivent disputer un match supplémentaire à élimination directe, leur permettant ensuite d'accéder aux phases finales.

Faits marquants 
Il s'agit de la neuvième édition de ce tournoi. Elle a réuni des amateurs et neuf joueurs professionnels.  Les professionnels ont tous finis en tête de leurs groupes respectifs. C'est l'Anglais Mark Joyce qui s'impose en finale contre son compatriote Mark King sur le score de 5 manches à 4. Il a par ailleurs réalisé le meilleur break du tournoi avec un break maximum de 147 points en  de finale.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
  de finaliste : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Phases de groupe 
Les matchs ont été disputés au meilleur des trois manches.

Groupe A 

 Tom Ford 2–0 Franz Kovacs
 Georgi Velichkov 2–0 Vamsikrishna Yanamandra
 Franz Kovacs 0–2 Kristof Singer
 Tom Ford 2–0 Georgi Velichkov
 Kristof Singer 1–2 Vamsikrishna Yanamandra
 Franz Kovacs 0–2 Georgi Velichkov
 Kristof Singer 0–2 Tom Ford
 Vamsikrishna Yanamandra 2-1 Franz Kovacs
 Georgi Velichkov 2-0 Kristof Singer
 Vamsikrishna Yanamandra 1-2 Tom Ford

Groupe B 

 Mark King 2–0 Ján Chren
 Francisco Domingues 2–0 Garry Balter
 Ján Chren 0–2 Aamir Husain
 Mark King 2–0 Francisco Domingues
 Aamir Husain 0–2 Garry Balter
 Ján Chren 0–2 Francisco Domingues
 Aamir Husain 0–2 Mark King
 Garry Balter 2-0 Ján Chren
 Francisco Domingues 2-0 Aamir Husain
 Garry Balter 1-2 Mark King

Groupe C 

 Robert Milkins 2–0 Tencho Papazov
 Daniel Schneider 2–0 Christian Pleschko
 Tencho Papazov 2–1 Benjamin Stoppacher
 Robert Milkins 2–0 Daniel Schneider
 Benjamin Stoppacher 2–1 Christian Pleschko
 Tencho Papazov 0–2 Daniel Schneider
 Benjamin Stoppacher 0–2 Robert Milkins
 Christian Pleschko 2-0 Tencho Papazov
 Daniel Schneider 2-0 Benjamin Stoppacher
 Christian Pleschko 0-2 Robert Milkins

Groupe D 

 Michael Georgiou 2–0 Robert Kovacevic
 Jan Matejícek 2–1 Alexander Tröster
 Robert Kovacevic 0–2 Peyman Chitsaz
 Michael Georgiou 2–0 Jan Matejícek
 Peyman Chitsaz 1–2 Alexander Tröster
 Robert Kovacevic 0–2 Jan Matejícek
 Peyman Chitsaz 0–2 Michael Georgiou
 Alexander Tröster 1-2 Robert Kovacevic
 Jan Matejícek 2-0 Peyman Chitsaz
 Alexander Tröster 0-2 Michael Georgiou

Groupe E 

* Kovacevic a concédé la troisième manche (w/o)

 Mark Joyce 2–0 Edin Kovacevic
 Alexander Trinkl 2–0 Oskar Charlesworth
 Edin Kovacevic 1–2* Nino Reskušic
 Mark Joyce 2–0 Alexander Trinkl
 Nino Reskušic 0–2 Oskar Charlesworth
 Edin Kovacevic 0–2 Alexander Trinkl
 Nino Reskušic 0–2 Mark Joyce
 Oskar Charlesworth 2-1 Edin Kovacevic
 Alexander Trinkl 2-0 Nino Reskušic
 Oskar Charlesworth 0-2 Mark Joyce

Groupe F 

 Alexander Ursenbacher 2–0 Marcel Rešovský
 Bulcsú Révész 2–1 Mario Grabner
 Marcel Rešovský 0–2 Florian Thaler
 Alexander Ursenbacher 2–0 Bulcsú Révész
 Florian Thaler 1–2 Mario Grabner
 Marcel Rešovský 0–2 Bulcsú Révész
 Florian Thaler 0–2 Alexander Ursenbacher
 Mario Grabner 2-0 Marcel Rešovský
 Bulcsú Révész 2-1 Florian Thaler
 Mario Grabner 0-2 Alexander Ursenbacher

Groupe G 

 Sam Baird 2–0 Alen Rašan
 Mario-Željo Miloševic 2–0 Jakub Rendla
 Alen Rašan 0–2 Marián Kepšta
 Sam Baird 2–0 Mario-Željo Miloševic
 Marián Kepšta 0–2 Jakub Rendla
 Alen Rašan 0–2 Mario-Željo Miloševic
 Marián Kepšta 0–2 Sam Baird
 Jakub Rendla 1-2 Alen Rašan
 Mario-Željo Miloševic 2-1 Marián Kepšta
 Jakub Rendla 0-2 Sam Baird

Groupe H 

 Craig Steadman 2–0 Robert Parik
 Daniel Holoyda 2–1 Marco Stoß
 Robert Parik 0–2 Jirí Blažek
 Craig Steadman 2–0 Daniel Holoyda
 Jirí Blažek 1–2 Marco Stoß
 Robert Parik 0–2 Daniel Holoyda
 Jirí Blažek 0–2 Craig Steadman
 Marco Stoß 2-1 Robert Parik
 Daniel Holoyda 2-1 Jirí Blažek
 Marco Stoß 0-2 Craig Steadman

Groupe I 

 Ross Muir 2–0 Daniel Seyser
 Stéphane Ochoiski 2–1 Nykyta Pavelko
 Daniel Seyser 0–2 Patrick Ruß
 Ross Muir 2–0 Stéphane Ochoiski
 Patrick Ruß 0–2 Nykyta Pavelko
 Daniel Seyser 1–2 Stéphane Ochoiski
 Patrick Ruß 0–2 Ross Muir
 Nykyta Pavelko 2-1 Daniel Seyser
 Stéphane Ochoiski 2-1 Patrick Ruß
 Nykyta Pavelko 0-2 Ross Muir

Groupe J 

 Lukáš Krenek 2–0 Christian Traunfellner
 Bratislav Krastev 2–0 Antonijo Bezmalinovic
 Christian Traunfellner 1–2 Andreas Hinterreiter
 Lukáš Krenek 2–0 Bratislav Krastev
 Andreas Hinterreiter 0–2 Antonijo Bezmalinovic
 Christian Traunfellner 0–2 Bratislav Krastev
 Andreas Hinterreiter 0–2 Lukáš Krenek
 Antonijo Bezmalinovic 2-0 Christian Traunfellner
 Bratislav Krastev 2-0 Andreas Hinterreiter
 Antonijo Bezmalinovic 0-2 Lukáš Krenek

Groupe K 

 Florian Nüßle 2–0 Peter Longauer
 Attila Gergely Horváth 2–0 Tom Zimmermann
 Peter Longauer 0–2 Demirel Piric
 Florian Nüßle 2–1 Attila Gergely Horváth
 Demirel Piric 0–2 Tom Zimmermann
 Peter Longauer 0–2 Attila Gergely Horváth
 Demirel Piric 0–2 Florian Nüßle
 Tom Zimmermann 2-1 Peter Longauer
 Attila Gergely Horváth 2-0 Demirel Piric
 Tom Zimmermann 0-2 Florian Nüßle

Groupe L 

 Lee Richardson 2–0 Bernhard Ullmann
 Hans Nimberger 2–1 Emanuel Stegmeier
 Bernhard Ullmann 0–2 Ivan Kyupov
 Lee Richardson 2–0 Hans Nimberger
 Ivan Kyupov 0–2 Emanuel Stegmeier
 Bernhard Ullmann 0–2 Hans Nimberger
 Ivan Kyupov 0–2 Lee Richardson
 Emanuel Stegmeier 1-2 Bernhard Ullmann
 Hans Nimberger 2-1 Ivan Kyupov
 Emanuel Stegmeier 0-2 Lee Richardson

Groupe M 

 Zsolt Fenyvesi 2–0 Rick Kraaijeveld
 Andreas Ploner 2–0 Jean-Marie Hustin
 Rick Kraaijeveld 0–2 Gunter Kulle
 Zsolt Fenyvesi 2–1 Andreas Ploner
 Gunter Kulle 0–2 Jean-Marie Hustin
 Rick Kraaijeveld 0–2 Andreas Ploner
 Gunter Kulle 0–2 Zsolt Fenyvesi
 Jean-Marie Hustin 2-1 Rick Kraaijeveld
 Andreas Ploner 2-0 Gunter Kulle
 Jean-Marie Hustin 0-2 Zsolt Fenyvesi

Groupe N 

 Martin Orinák 2–1 Radek Luner
 Matthew Couch 2–1 Daniel Milý
 Radek Luner 0–2 Jérôme Liedtke
 Martin Orinák 2–0 Matthew Couch
 Jérôme Liedtke 0–2 Daniel Milý
 Radek Luner 0–2 Matthew Couch
 Jérôme Liedtke 0–2 Martin Orinák
 Daniel Milý 2-1 Radek Luner
 Matthew Couch 2-0 Jérôme Liedtke
 Daniel Milý 2-1 Martin Orinák

Groupe O 

 Sebastian Hainzl 2–0 Boris Lazarkov
 Danijel Vranješ 2–1 Pavol Kremen
 Boris Lazarkov 1–2 Bernhard Wallner
 Sebastian Hainzl 2–0 Danijel Vranješ
 Bernhard Wallner 1–2 Pavol Kremen
 Boris Lazarkov 0–2 Danijel Vranješ
 Bernhard Wallner 0–2 Sebastian Hainzl
 Pavol Kremen 2-1 Boris Lazarkov
 Danijel Vranješ 2-1 Bernhard Wallner
 Pavol Kremen 0-2 Sebastian Hainzl

Groupe P 

 Jack Bradford 2–0 Soleiman Jamshidi
 Paul Schopf 2–0 Arif Hussaini
 Soleiman Jamshidi 1–2 Garri Kozhanovskiy
 Jack Bradford 2–0 Paul Schopf
 Garri Kozhanovskiy 0–2 Arif Hussaini
 Soleiman Jamshidi 0–2 Paul Schopf
 Garri Kozhanovskiy 0–2 Jack Bradford
 Arif Hussaini 2-0 Soleiman Jamshidi
 Paul Schopf 2-0 Garri Kozhanovskiy
 Arif Hussaini 0-2 Jack Bradford

Matchs éliminatoires préliminaires 
Les matchs ont été disputés au meilleur des trois manches.

  Mario-Željo Miloševic 2–0  Daniel Milý
  Bratislav Krastev 2–0  Christian Pleschko
  Danijel Vranješ 2–1  Mario Grabner
  Francisco Domingues 2–1  Tom Zimmermann 
  Daniel Schneider 2–1  Antonijo Bezmalinovic
  Matthew Couch 2–0  Jakub Rendla
  Attila Gergely Horváth 2–0  Garry Balter
  Bulcsú Révész 2–0  Pavol Kremen
  Alexander Trinkl 1–2  Arif Hussaini
  Hans Nirnberger 1–2  Vamsikrishna Yanamandra
  Andreas Ploner 2–0  Marco Stoß
  Jan Matějíček 0–2  Nykyta Pavelko
  Georgi Velichkov 2–0  Emanuel Stegmeier
  Paul Schopf 2–0  Oskar Charlesworth
  Stéphane Ochoiski 2–0  Alexander Tröster
  Daniel Holoyda 1–2  Jean-Marie Hustin

Phases finales

Finale

Centuries 
Total : 21
 147, 123, 122, 119, 115, 112, 107, 107, 106  Mark Joyce
 132, 120  Mark King
 131  Andreas Ploner
 129, 107  Alexander Ursenbacher
 128, 102  Ross Muir
 116, 112, 104  Tom Ford
 105  Craig Steadman
 105  Georgi Velichkov

Références

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard
 Classement mondial de snooker

Open de Vienne de snooker
Saison 2019-2020 de snooker
Snooker en 2019
Sport en mai 2019
Sport en Autriche en 2019